Stanica je lahko:
Stanica (ime)
stanica (Kozaki)
Stanica, Spodnješlezijsko vojvodstvo
Stanica, Šlezijsko vojvodstvo